Fuga di mezzanotte – opera letteraria del 1977
Fuga di mezzanotte – film del 1978 diretto da Alan Parker
Fuga di mezzanotte – film del 1995 diretto da Joe D'Amato